Pałecznica ist der Name folgender Orte in Polen:

 Pałecznica (Powiat Proszowicki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Proszowicki in der Wojewodschaft Kleinpolen
 Pałecznica (Niedźwiada), Dorf im Powiat Lubartowski in der Wojewodschaft Lublin; siehe Gmina Niedźwiada